Wichtige Namen und Zahlen, die die Herren-Basketballabteilung von Panathinaikos Athen betreffen und die nur in Listenform dargestellt werden können, können neben dem Text mit der momentanen Software in der Wikipedia nur unzureichend dargestellt werden. Daher wird diese Seite genutzt, um im Hauptartikel auf diese Daten hinführen zu können, ohne dass der Artikel selbst dadurch überladen und eine anschauliche Formatierung unmöglich wird.

Größte Erfolge 
 Griechischer Meister (39×): 1946, 1947, 1950, 1951, 1954, 1961, 1962, 1967, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1982, 1984, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
 Griechischer Pokalsieger (20×): 1979, 1982, 1983, 1986, 1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021
 Griechischer Superpokalsieger (1×): 2021
 Europapokal der Landesmeister (2×): 1996, 2000
 EuroLeague-Sieger (4×): 2002, 2007, 2009, 2011
 Intercontinental Cup (1×): 1996
 Double (12×): 1982, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019, 2021
 Triple (2×): 2007, 2009

Endspiele 
Im Folgenden sind alle Finalbegegnungen aufgelistet an denen Panathinaikos teilnahm. Nicht geführt werden Spiele einer Play-Off Finalserie um die griechische Meisterschaft sowie um die Finalserie um den Intercontinental Cup.

Griechischer Pokal

Endspiel 1979

Endspiel 1982

Endspiel 1985

Endspiel 1986

Endspiel 1993

Endspiel 1996

Endspiel 2000

Endspiel 2001

Endspiel 2003

Endspiel 2005

Endspiel 2006

Endspiel 2007

Endspiel 2008

Endspiel 2009

Endspiel 2010

Endspiel 2011

Endspiel 2012

Endspiel 2013

Endspiel 2014

Endspiel 2015

Endspiel 2016

Endspiel 2017

Endspiel 2019

Endspiel 2021

Endspiel 2022

Griechischer Superpokal

Endspiel 2021

Europapokal der Landesmeister

Endspiel 1996

Endspiel 2000

Endspiel 2001

EuroLeague

Endspiel 2002

Endspiel 2007

Endspiel 2009

Endspiel 2011

Spieler

Alle bisherigen Legionäre 
Die folgende Auflistung enthält alle ausländische Spieler die bisher für Panathinaikos Athen spielten.
Bläulich unterlegte Spieler sind derzeit noch aktiv.

Nach Nationalität

Alle Kader seit 1998 
 Anmerkung: Bei Spielern mit grün hinterlegtem Namen handelt es sich um "Retired Numbers".

1 Bei Spielen der EuroLeague trug Schortsianitis die Rückennummer 21

Panathinaikos Athen
Basketball (Griechenland)